Mörsberg steht für:

Bauwerke:
 Burg Mörsberg, Burgruine im Oberelsass, Frankreich
 Burg Mörsberg (Dörnach), abgegangene Burg und Wüstung bei Dörnach, Baden-Württemberg, Deutschland 
 Schloss Mörsburg (auch Mörsberg), Schloss bei Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz

Personen:
 Adalbert von Mörsberg (um 1070–1124/1125), Graf von Mörsberg und Dill, Vogt von Schaffhausen und Pfaffenschwabenheim